Bonehead ist:
 eine Bezeichnung für einen rechtsextrem(istisch)en Skinhead
 ein US-amerikanischer Hersteller von Helmen zum Fallschirmspringen, siehe Bonehead Composites
 ehemaliges Bandmitglied von Oasis – Paul Arthurs aka „Bonehead“